Solé ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Eulàlia Solé i Olivart (* 1946), katalanische klassische Pianistin und Klavierpädagogin
 Ferrán Solé Sala (* 1992), spanischer Handballspieler
 Floréal Solé (* 19??), belgischer Paläontologe
 Jean Solé (* 1948), französischer Comiczeichner und Illustrator
 Joan Massagué Solé (* 1953), katalanischer Pharmakologe und Krebsforscher
 Jordi Solé (* 1976), katalanischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Jordi Solé Tura (1930–2009), spanischer Politiker
 Luis Felipe Solé Fa (* 1946), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Trujillo
 Marta Sanz-Solé (* 1952), spanische Mathematikerin
 Pedro Solé (1905–1982), spanischer Fußballspieler und -trainer 
 Rafael Bardem Solé (1889–1972), spanischer Schauspieler
 Robert Solé (* 1946), französischer Journalist und Schriftsteller
 Sebastián Solé (* 1991), argentinischer Volleyballspieler
 Vicenç Solé i Jorba (1904–1946), katalanischer Maler

Siehe auch:
 Sole (Begriffsklärung)